

Lieux 

White River (signifiant « rivière blanche » souvent traduit en "rivière White") est le nom de plusieurs rivières et villes :

Afrique 
 Bakoye, rivière blanche par opposition à Bafing rivière noire se rejoignant à Bafoulabé (Mali) pour former le fleuve Sénégal

White River (Mpumalanga), une ville de la province de Mpumalanga

White River, un des principaux affluents de la Kootenay dans le sud-est de la Colombie-Britannique
 White River (Vancouver Island)
 White River Provincial Park
White River (Ontario), une rivière de l'Ontario se jetant dans le lac Supérieur
 White River (canton), un canton en Ontario
 Rivière Blanche (Portneuf), une rivière de l'Agglomération de La Tuque (en Haute-Mauricie), en Batiscanie, dans la région administrative de la Mauricie, au Québec.
Note: Dans la province de Québec, plusieurs rivières portent le toponyme "" ou "".
 White River (Yukon)

White River, fleuve blanc, anciens toponymes du fleuve Hai He

White River

Sefid Roud, ou "the white river", dans la province de Gilan

White River (Jamaïque), une rivière

White River (Nouvelle-Zélande), une rivière de l'Île du Sud



St Austell River, une rivière de Cornouailles aussi désigné White River

White River (Montserrat), une rivière de Montserrat

White River (Honiara), le plus grand établissement de West Honiara



Rivière 

 White River (Arizona), un affluent de la Rivière Salée
 White River (Arkansas), rivière de l’Arkansas, un affluent du fleuve Mississippi
 White River (California), dans le comté de Tulare
 White River (Colorado et Utah), un affluent de la Green River
 White River National Forest, une National Forest dans le Nord-Ouest du Colorado
 White River (Indiana), rivière de l'Indiana, un affluent majeur de la rivière Wabash 
 White River State Park, un Indiana State Park, situé à l'ouest du centre-ville d'Indianapolis
 White River (Michigan), un affluent du White Lake
 White River (Huron County, Michigan), une rivière qui se jette dans le lac Huron
 White River, rivière du Dakota du Sud et du Nebraska
 White River (Nevada)
 White River (Oregon), un affluent de Deschutes River 
 White River (Dakota du Sud), un affluent de la rivière Missouri
 White River, une ville et le siège du comté de Mellette, Dakota du Sud
 White River (Texas), un affluent du Brazos au Texas
 White River (Vermont), un affluent du fleuve Connecticut 
 White River Junction, une ville du Vermont où coule la "White River" qui se jette dans le "Connecticut River"
 White River (Washington), un cours d’eau de l’ouest de l’État de Washington qui s’écoule sur les territoires des comtés de Pierce et de King; un affluent du fleuve Puyallup 
 White River Bridge, pont enjambant la "White River" dans le parc national du mont Rainier
 White River (Wenatchee Lake), une autre "White River" dans l'État de Washington
 White River, Wisconsin, une ville du comté d'Ashland
 White River (community), Wisconsin, une communauté non incoporée dans le comté d'Ashland
 White River, une ancienne désignation toponymique de la rivière Cuyahoga  dans l'Ohio

Autres 
 Forêt nationale de White River, une forêt du Colorado
 White River Entrance,  district historique du comté de Pierce, dans l'État de Washington.
 White River Mess Hall and Dormitory, bâtiments historiques du comté de Pierce, dans l'État de Washington.
 White River Utes, un embranchement de "Ute"
 White River War, un conflit de 1879 entre les "White River Ute Indians" et "United States Army"

Voir aussi 
 Whiteriver, Arizona, un district de recensement

Notes et références